Il doppio del Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2007.

Mario Ančić e Mahesh Bhupathi erano i detentori del titolo, ma Ancic non ha partecipato.

Solo Bhupathi ha partecipato facendo coppia con Fabrice Santoro, ma si sono ritirati.

Robert Lindstedt e Jarkko Nieminen hanno battuto in finale 7–6(3), 7–6(5), Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Fabrice Santoro (ritirati)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Jarkko Nieminen (campioni)
  Yves Allegro /  Kristof Vliegen (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2007
ATP Tour 2007